Joan Actuari, renom pel que era més conegut el metge grec Joannes.
 Actuari (ofici), escrivent romà que aixecava les actes públiques.